Louis Albi, de son nom complet Louis Albiget, souvent abrégé en Louis, est un chanteur, né le 3 mai 2002 à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Il grandit ensuite dans le village de Boudy-de-Beauregard, dans le même département. 
Il se fait connaître en participant à la nouvelle saison de Star Academy, de retour après 10 ans et en terminant finaliste de cette saison 10.
Il prépare depuis février 2023 un album, après sa signature avec la maison de disque Sony Music (label Columbia Records) et la société de management Faubourg26.

Jeunesse 
Louis découvre l'univers de la chanson à 2 ans en regardant la Star Academy avec sa nourrice
. C'est ce qui lance sa passion pour la musique, alors qu'il apprend les paroles du générique de la saison 4 (Laissez-moi danser de Dalida) et commence à chanter.

Il débute les cours de chant à 9 ans dans les villes de Monflanquin et Villeréal.

Durant sa jeunesse, il a fait de la danse et de la gymnastique, pratiques qui lui ont valu des critiques car n'étant « pas considérées comme forcément masculines ». Le sujet de l'homosexualité, de la tolérance et de l'affirmation de soi reviennent régulièrement dans les prises de paroles de Louis durant le live de Star Academy, les primes et les interviews post-Star Academy.

Lors de fêtes de la musique (comme à Villeréal) ou dans le cadre d'associations, il vit ses premières expériences de chant, en duo, avec une amie. 

Il fait sa scolarité à Monflanquin et à Fumel (lycée Marguerite Filhol). Il commence des études en psychologie, à Bordeaux.

L'expérience Star Academy

La démarche vers Star Academy 

Il n'a jamais voulu faire de télécrochet mais lorsqu'il voit la publicité pour la nouvelle saison de Star Academy, il se dit, aux côtés de sa mère, que c'est le moment de tenter sa chance, l'émission ayant pris une place particulière dans sa vie. Il postule alors au casting de l'émission. Il y interprètera trois chansons (comme le veut le casting : une chanson française, une internationale et un numéro dansé) issues du répertoire d'Eddy De Pretto, de Phil Collins et de Stromae.

Assez complexé et manquant de confiance en soi, c'est comme un véritable travail sur lui-même qu'il appréhende l'émission « familial[e] et bienveillant[e] ». C'est une expérience qu'il voit comme lui permettant d'apprendre à danser, chanter, mieux connaître les autres, à quelques jours du début de la saison. « Je veux juste que ce soit une belle aventure pour moi » dit-il au micro de France Bleu. 

Le Lot-et-Garonnais n'est jamais réellement sorti de « [son] coin » mais il veut montrer que ce n'est « pas parce qu’on vient de la campagne qu’on n’a pas de talent, qu’on n’a pas envie, qu’on n’a pas des rêves ». Pour Louis, c'est donc une expérience qui doit « donner de l'espoir » aux téléspectateurs, aussi bien qu'être « un défi » pour lui.

La participation à Star Academy 
La saison 10 de Star Academy se déroule du 15 octobre 2022 au 26 novembre 2022. L'on peut voir Louis tous les jours (du mardi au samedi) entre 17h30 et 18h30 pendant les quotidiennes qui résument ce qu'il s'est passé le jour d'avant. De plus, TF1 propose un service payant (TF1MAX) qui permet de voir les élèves en direct toute la journée (de 7h15 à 23h/minuit).

Chansons chantées lors des primes 
Durant les primes du samedi, et outre la collégiale de début, réunissant tous les élèves encore en lice, sur Ne partez pas sans moi de Céline Dion, remixée par Mosimann, on peut voir Louis chanter maintes chansons, parfois avec les artistes eux-mêmes.

Lors du prime  (15 octobre), il fait un solo sur Un autre monde de Téléphone.

Pendant le prime  (22 octobre), il commence par un duo avec Julien Clerc sur Ce n'est rien. Il enchaîne par un quatuor avec Julien Clerc, Anisha et Paola sur Quand je joue. Il fait un duo avec Enola sur Un roman d'amitié de Elsa et Glenn Medeiros. Pour soutenir les trois élèves nommés, l'ensemble des élèves chantent sur On était beau de Louane.

Lors du prime  (29 octobre), Louis chante deux chansons avec un artiste à chaque fois. D'abord un duo avec Zaz sur On ira, puis un duo avec le groupe Hyphen Hyphen sur Too Young.

Lors du prime  (5 novembre), il performe en duo avec Enola sur (I've Had) The Time of My Life de Bill Medley et Jennifer Warnes. Il termine par un duo avec Pomme sur Jardin.

Pendant le prime  (12 novembre), avec l'ensemble des élèves accompagnés de Patrick Fiori, Louis rend hommage à Grégory Lemarchal sur sa chanson Écris l'histoire. Il chante en duo avec Zazie sur Je suis un homme. Louis, Enola, Chris et Léa chantent un quintette avec Kendji Girac sur Évidemment. Dans un solo (accompagné de Chris, Enola et Léa dans les chœurs), il fait un solo sur It's All Coming Back To Me Now de Céline Dion. Dans une même prestation, il enchaîne un duo avec Chris sur Wake Me Up Before You Go Go de Wham!, puis un quatuor avec Chris, Enola et Léa sur I'll Be There For You de The Rembrandts. Pour finir, Louis, Enola, Chris et Léa, accompagnés de Lucie Bernardoni et Karima Charni, rendent un dernier hommage à Grégory Lemarchal sur De temps en temps, les deux femmes ayant été dans la même promotion Star Academy que ce dernier, en 2004.

Durant le prime /demi-finale (19 novembre), Louis commence avec un solo sur Born This Way de Lady Gaga. Puis il réalise un duo avec Clara Luciani sur Respire encore. Il interprète, avec Léa, Chris, Tiana, Enola puis Anisha, une comédie musicale. Tous les élèves, dans une collégiale, chantent sur Tant qu'on rêve encore de Le Roi Soleil. Louis termine le prime par un duo avec Patrick Bruel sur Encore une fois.

Lors du prime /finale (26 novembre), il commence par un quatuor avec Anisha, Léa et Enola sur I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) de Whitney Houston. Dans le cadre de la finale, tous les élèves avaient un chanteur avec lequel ils réaliseraient un duo : Louis a chanté avec Christophe Maé sur Casting. Il finit sa Star Academy en chantant un quintette avec Michel Polnareff, Enola, Léa et Anisha sur Lettre à France.

Résultats 
Louis termine à la troisième place ex-aequo avec Léa, le public ayant choisi Enola et Anisha pour continuer cette finale à deux tours. En effet, pendant la première partie du prime, le public était amené à voter pour les deux candidats qu'il voulait voir continuer dans la « superfinale ». C'est donc Enola et Anisha qui se sont affrontées pour la première et la deuxième place.

Louis n'a jamais été nommé à l'issue des évaluations qui se déroulaient le mardi, seul candidat de toute la saison qui a réussi cela. Il a par ailleurs été premier du classement lors de l'évaluation , après une prestation unanimement remarquée par les professeurs sur Et Bam de Mentissa, ainsi que sur son improvisation théâtrale. Il a aussi eu la meilleure note lors de l'évaluation , lui permettant d'avoir son « ticket » pour aller directement en finale.

L'après Star Academy 
Louis cumule, au 22 février 2023,  abonnés sur Instagram.

À sa sortie, il enchaîne les différentes interviews comme pour le média sur Internet « Paint » dans laquelle il aborde son enfance et son parcours : « On m'a beaucoup reproché d'être moi, d'être trop féminin ». C'est un message d'amour qu'il fait passer dans cette interview, dans laquelle il cite les nombreuses lettres qui témoignent de l'importance d'avoir une représentation homosexuelle à la télévision, d'autant plus que Louis a chanté Born This Way de Lady Gaga en prime time, en talons et en pratiquant le voguing, comme un symbole pour la communauté LGBT+. Il dira d'ailleurs à la fin de sa prestation qu'il est très fier d'avoir eu cette opportunité. De surcroît, Yanis Marshall, le professeur de danse de la saison, a indiqué à la fin du prime que Louis était son coup de cœur durant cette demi-finale, soulignant aussi cette vision de tolérance et de l'importance de la représentation : « Il faut beaucoup de courage pour s’assumer. […] On laisse une trace derrière nous, on inspire une génération. » Le chanteur a d'ailleurs été la cible de messages privés avec des insultes homophobes, révélés sur son compte Instagram, écrivant toutefois qu'il était « hermétique à ça ». Il a cependant tenu à montrer qu'il était « en paix avec qui [il] étai[t] », ajoutant que l'album qu'il préparait allait parler « de [lui], de [sa communauté] ».

Le 25 janvier, Louis annonce sur Instagram qu'il signe avec la maison de disque Sony Music et le label Columbia Records. 

Dans le 50 minutes inside du 28 janvier 2023, on peut écouter un extrait d'une composition de Louis, montrant que le processus de réflexion et de création musicale est en cours. De plus, dans de nombreuses stories, Louis se montre en studio, enregistrant son premier album.

Notes et références 

Chanteur français du XXIe siècle